Sekundärgefüge steht für:

 aus metallischem Primärgefüge nach Selbstanlassen entstandenes Gefüge, siehe Gefüge (Werkstoffkunde) #Sekundärgefüge
 Widmanstätten-Gefüge, ein Sekundärgefüge, das beim Schweißen von Stählen entsteht
 in Lithosphäre und Kruste gebildete Sekundärgefüge, siehe Gefüge (Geologie) #Primär- und Sekundärgefüge
 sprachliche Sekundärgefüge in der Sprache Jugendlicher, siehe Bricolage #Linguistik

Siehe auch:
 Gefüge